Ophir Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ophir Township (Illinois)
 Ophir Township (North Carolina)